Ernst Heuss ist der Name folgender Personen:

* Ernst Heuss (Mediziner) (auch Ernst Heuß; 1864–1912), deutscher Mediziner 
 Ernst Heuss (Wirtschaftswissenschaftler) (1922–2010), Schweizer Nationalökonom
 Ernst Ludwig Heuss (1910–1967), deutscher Widerstandskämpfer und Unternehmer